Getz/Gilberto — альбом американского саксофониста Стэна Гетца и бразильского гитариста Жуана Жилберту с участием бразильского композитора и пианиста Антониу Карлуса Жобина. Альбом также включает вокал Аструд Жилберту на двух треках: «Garota de Ipanema» и «Corcovado». Музыка альбома написана главным образом Жобином. Вышел в 1964 году на лейбле Verve Records. В США достиг 2 места в альбомном чарте «Билборда».

В 1964 году альбом стал первым в истории джазовым альбомом, победившим в престижной основной номинации «Грэмми» — «Альбом года». Также был отмечен победой в номинации «Best Engineered Recording, Non Classical». Кроме того, «Грэмми» получили ещё две песни с него: «Girl from Ipanema» как «Запись года» и «Desafinado» как «Лучшая инструментальная джазовая работа, индивидуальная или групповая».

Альбом Getz/Gilberto находится на 487 месте в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала «Роллинг Стоун» (список 2012 года).

В 1999 году альбом Getz/Gilberto (1964 год, Verve) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Треки 
Вся музыка за исключением «Doralice» и «Para machucar meu coração» написана А. К. Жобином.

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1964 года
Альбомы Антониу Карлуса Жобима
Зал славы «Грэмми»
Альбомы Стэна Гетца
Альбомы Жуана Жилберту
Альбомы, спродюсированные Кридом Тейлором
Джазовые альбомы
Альбомы Verve Records
Зал славы «Латинской Грэмми»
Премия «Грэмми» за лучший альбом года